Il existe plusieurs sanctuaires religieux dédiés au dieu Nabû, lesquels sont localisés en Syrie et en Irak :

 Le temple de Nabû, situé dans la ville antique de Palmyre, en Syrie, fondé à la fin du  ;
 Le temple de Nabû de la ville  de Nimrud , site urbain antique Néo-Assyrien d'Irak ;
 Le temple de Nabû de la ville d'Assur, site urbain antique de l'époque Assyrienne, en Irak ;
 Le temple de Nabû de Ninive, ville antique qui est située dans la province Irakienne éponyme ;
 Le temple de Nabû à Babylone, ville antique de Mésopotamie  ;
 Le temple de Nabû de la ville de Ebla, site urbain antique situé au nord-ouest de la Syrie. Ce temple fut le premier sanctuaire religieux érigé en hommage à la divinité éponyme Nabû  ;
 Le temple de Nabû de Borsippa ville antique du sud de l'Irak, laquelle est située à quelques kilomètres de Babylone.